Reichersberg kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Richemont, Moselle, departementet Moselle i regionen Grand Est,

Österrike 

 Reichersberg (kommun i Österrike), Oberösterreich, Politischer Bezirk Ried im Innkreis, 

Robotskapade Österrikeförgreningar